Agenda (persoonlijk), een gestructureerd overzicht van de dagen of tijden waar afspraken op bij gehouden kunnen worden
 Agenda (vergadering), de te behandelen punten op een vergadering
 Agenda (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 informeel beleid; in uiteenlopende situaties kunnen personen of organisaties een eigen (verborgen) agenda hebben
 Agenda (activiteiten), een overzicht van activiteiten, uitgaansgelegenheden, manifestaties etc. die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden
 Agenda (software), een programma voor OS X ontwikkeld door Apple
 Agenda (film), een Amerikaanse film uit 2007